Серге́й Анато́льевич Ро́дин (род. 1957) — советский и российский учёный, специалист в области лесного хозяйства, академик РАСХН и РАН.

Биография 
Родился 8 апреля 1957 года в пос. Зеленоградский Пушкинского района Московской области.

В 1979 году окончил Московский лесотехнический институт.

В 1989 году защитил диссертацию на тему «Обоснование способов увеличения периода посадки саженцев ели в Центральной части зоны хвойно-широколиственных лесов». Кандидат сельскохозяйственных наук.

В 2004 году — защитил диссертацию на тему: «Эколого-ресурсосберегающие технологии лесовосстановления и моделирование выращивания культур ели на вырубках зоны хвойно-широколиственных лесов». Доктор сельскохозяйственных наук.

В 2009 году — было присвоено учёное звание профессора.

В 2010 году — избран академиком РАСХН.

В 2013 году — избран академиком РАН (в рамках присоединения РАСХН к РАН).

С 1979 года и по настоящее время — работает в Всероссийском НИИ лесоводства и механизации, пройдя путь от младшего научного сотрудника до директора (1998—2011), с 2011 года — заместитель директора по научной работе.

Научная деятельность 
Видный ученый в области лесного хозяйства.

Ведет работы по разработке эколого-ресурсосберегающих технологий выращивания посадочного материала и создания лесных культур на вырубках зоны хвойно-широколиственных лесов европейской части России, занимается решением проблемы обоснования приоритетов и разработки методического обеспечения воспроизводства лесных ресурсов.

Автор более 150 научных трудов, из них 7 монографий и 18 учебников и учебных пособий. Имеет 18 авторских свидетельств и патентов на изобретения.

Под его руководством защищена одна докторская и 6 кандидатских диссертаций.

Является главным редактором журнала «Лесохозяйственная информация».

Награды 
 Заслуженный лесовод Российской Федерации (2004)
 Почётный работник леса (2007)
 Золотая медаль имени Г. Ф. Морозова (2017) — за серию работ по лесовосстановлению и защитному лесоразведению
 Медаль «В память 850-летия Москвы» (1997)
 Почётная грамота Правительства Российской Федерации (1998)

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Выпускники Московского государственного университета леса
Авторы учебников